Ammari – comune dell'Algeria
 Najib Ammari – calciatore algerino
 Distretto di Ammari – distretto dell'Algeria

Pagine correlate 

 Amari
 Ammar